527 км — нетарифный остановочный пункт главного хода Октябрьской железной дороги на перегоне Редкино — Завидово в Тверской области. Расположен на 527 км пк 6 вблизи железнодорожного моста через Иваньковское водохранилище со стороны станции Редкино. Является технической остановкой для посадки и высадки сотрудников охраны моста. 

По состоянию на 2014 год на остановочном пункте имеют остановку часть электропоездов по требованию работников ФГП ВОЖДТ.

Оборудован двумя боковыми высокими короткими платформами. Посадка и высадка производятся через служебный тамбур кабины машиниста по предъявлению служебного удостоверения.

Примечания 

Остановочные пункты Московского региона Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Конаковского района